

Plaats
Tempedal, Griekenland, in de Oudheid vermaard om zijn schoonheid
Tempe (Arizona), vernoemd naar het Tempedal

Voedsel
Tempé, sojakoek